Чынарджык может означать:

 Чынарджык — город и район в Турции.
  — плотина.